New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2012 – trzydziesta szósta edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 7–8 stycznia 2012 roku w Queenstown.

W turnieju wzięło udział szesnaście zespołów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Ceny biletów wzrosły dwukrotnie, do 10 NZD, wstęp na osób poniżej piętnastego roku życia był nadal bezpłatny.

Faworytami turnieju byli ubiegłoroczni finaliści – Auckland i Taranaki. Jedenasty tytuł w historii zdobył zespół Auckland, a najlepszym zawodnikiem turnieju został reprezentujący Otago Buxton Popoaliʻi.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

2012
2012 w rugby union
2012 w Nowej Zelandii